Кодзіро Мікус - композитор
 Алесь Мікус (нар. , Мінськ) — білоруський музикант, публіцист, перекладач.